Транспонування в математиці
Транспонування в музиці